«Часть чего-то большего» — второй студийный альбом украинской группы «Валентин Стрыкало», вышедший 20 октября 2013 года.

Премьера «Часть чего-то большего» состоялась 20 октября 2013 года на трёх крупнейших российских электронных площадках: iTunes, «Яндекс. Музыка» и Trava.ru. В поддержку альбома был запущен одноимённый концертный тур по городам России, в том числе презентации 20 октября в Санкт-Петербурге и 27 октября в Москве.

В поддержку альбома вышло два клипа: «Знаешь, Таня» и «Космос нас ждет».

Юрий Каплан об альбоме:

Как и на первой пластинке, юмора будет предостаточно,
разница лишь в том, что он будет более завуалированным. Ведь каждый любит вуаль.

Список композиций

Участники записи 
Группа «Валентин Стрыкало»:
 Юрий Каплан — вокал, гитара, клавишные
 Андрей Тропешко — гитара
 Евгений Ильин — бас-гитара
 Антон Щелконогов — барабаны
 Денис Абраменко — звукорежиссура, сведение

Записано на студиях «Звукоцех» и «Bobina Records».

Примечания 

Альбомы группы «Валентин Стрыкало»